USS Milwaukee je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Milwaukee (C-21) 
 USS Milwaukee (CL-5)

Milwaukee